peut désigner :
 la  (Espagne républicaine)
 la  (États-Unis)
 la  d'infanterie (Royaume-Uni)
 la  du Cheshire ou  (Royaume-Uni)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)